Wezenbrug (Amsterdam)
 Wezenbrug (Rotterdam)